Ел Тлакуаче има више значења:

 Ел Тлакуаче (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тлакуаче (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тлакуаче (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тлакуаче (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тлакуаче (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тлакуаче, Ел Ваље (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тлакуаче (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тлакуаче, Сан Игнасио (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тлакуаче (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тлакуаче (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тлакуаче (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тлакуаче (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику